Mehmed Begzadić (1993. január 5. –) boszniai-svájci labdarúgócsatár.

Források 
Mehmed Begzadić adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1993-ban született személyek
Bosnyák labdarúgók
Svájci labdarúgók
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Locarno labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek